Farense pode ser:
 Sporting Clube Farense, clube desportivo português da cidade de Faro.

Farense também pode ser um habitante ou natural de:

 Faro, cidade capital de distrito e sede de concelho, Portugal;
 Distrito de Faro, distrito de Portugal
 Faro, uma cidade do Pará, Brasil;
 Faro do Alentejo, freguesia do concelho de Cuba;

Desambiguação